Ali Douma  (?–?) katari nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
 A Katari labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az 1. Liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett.

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései (1902–1929)

Források 

Katari labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
Élő személyek